Les Pahlen sont une famille noble russe, lituanienne et suédoise d'origine germano-balte en Poméranie.
 Pahlen est une municipalité dans l'arrondissement de Dithmarse dans le Schleswig-Holstein.
 Le Cratère von der Pahlen est un cratère sur la lune portant le nom du baron Emmanuel von der Pahlen de la famille des Pahlen.

Homonymie